Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 22., 23. и 25. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2015. бранио је Етиопљанин Мохамед Аман.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 33 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
21. август 2015.. 
{| class="wikitable" width=85%
|-
|Светски рекорд
|Дејвид Рудиша||
|1:40,91 
|Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2012.
|-
|Рекорд светских првенстава
|Били Кончела|| 
|1:43,06
|Рим, Италија
|1. септембар 1987.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Амел Тука||
|1:42,51 
|Монако
|17. јул 2015.
|-
|Афрички рекорд
|Дејвид Рудиша||
|1:40,91 
|Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2012.
|-
|Азијски рекорд
|Јусуф Саад Камел|| 
|1:42,79
|Монако
|29. јул 2008.
|-
|Северноамерички рекорд
|Џони Греј ||''
|1:42,60
|Кобленц, Западна Немачка
|28. август 1985.
|-
|Јужноамерички рекорд
|Жоакин Круз || 
|1:41,77
|Келн, Немачка
|26. август 1984.
|-
|Европски рекорд
|Вилсон Кипкетер|| 
|1:41,11
|Келн, Немачка
|24. август 1997.
|-
|Океанијски рекорд
|Питер Снел|| 
|1:44,3
|Крајстчерч, Нови Зеланд
|3. фебруар 1962.
|}

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих атлетичара 2015. године на 800 метара, пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 6 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв). 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка 
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 4 || 4 || align=left |Фергусон Черијот Ротич || align=left | Кенија   ||1:42,84  || style="border-right:double" | 	1:43,60  ||1:45,83  ||  КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 4 || 9 || align=left |Amine El Manaoui || align=left |  Мароко  ||1:44,96  || style="border-right:double" |1:45.76  ||1:45.86  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 4|| 3 || align=left |Кевин Лопез || align=left | Шпанија|| 1:43,74|| style="border-right:double" |1:45,25  ||1:46,06  || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 4. || 4  || 8 || align=left |Константи Толокоников || align=left | Русија   || 	1:45,76  || style="border-right:double" |1:45,76  ||1:46,07  || кв
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 3 || 9 || align=left |Амел Тука || align=left | Босна и Херцеговина ||1:42,51  || style="border-right:double" |1:42,51 ||1:46,12  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 3 || 6 || align=left |Надер Балханбел || align=left | Мароко   ||1:44,64  || style="border-right:double" |1:44,64  ||1:46,23  || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 7. ||4  || 6 || align=left |Марћин Левандовски || align=left | Пољска   ||1:43,72  || style="border-right:double" |1:43,72  || 1:46,25 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 3 || 5  || align=left |Рафит Родригез || align=left |  Колумбија  ||1:44,31 || style="border-right:double" |1:45,53  ||1:46,39  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 5 ||4  || align=left |Адам Кшчот || align=left | Пољска   ||1:43,30  || style="border-right:double" |1:43,45  ||1:46,62  || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 10.|| 3  ||4 || align=left |Ерик Совински || align=left | САД   ||1:44,58  || style="border-right:double" |1:44,84 ||1:46,63  ||  кв
|-style="background:#cfc;"
| 11.  || 5 || 6 || align=left |Алфред Кипкетер || align=left | Кенија || 1:43,95  || style="border-right:double" |1:44,07  ||1:46,67  ||  КВ
|-style="background:#dfd;"
| 12. || 3  || 9 || align=left | Марк Инглиш|| align=left | Ирска ||1:44.84  || style="border-right:double" | 1:45,49  ||1:46,69  || кв
|-style="background:#dfd;"
| 13. || 4  || 7 || align=left |Тијмен Куперс || align=left | Холандија   || 1:45,76  || style="border-right:double" |1:45,76  || 1:46,70  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 14. || 5 || 8  || align=left |Џефри Рајзли || align=left | Аустралија ||1:44,48 || style="border-right:double" |1:44,49||1;46,79  ||  КВ
|-style="background:#dfd;"
| 15. || 5 ||3  || align=left | Jena Umar|| align=left | Етиопија   ||1:46,07  || style="border-right:double" |1:46,07  ||1:47,03  ||  кв
|-style="background:#cfc;"
| 16. || 1  || 6 || align=left |Најџел Ејмос || align=left | Боцвана || 1:41,73 || style="border-right:double" | 1:42,66  ||1:47,23||  КВ
|-
| 17. || 3 || 8 || align=left |Жан Рудолф || align=left | Словенија   ||1:46,00  || style="border-right:double" |1:46,00||1:47,24  || 
|-style="background:#cfc;"
| 18.|| 1|| 7 || align=left |Antoine Gakeme || align=left |  Бурунди  ||1:44,09  || style="border-right:double" |1:44,09  ||	1:47,.47  ||  КВ
|-
| 19. ||5  || 7  || align=left |Abdelati El Guesse || align=left |  Мароко   ||1:45,78  || style="border-right:double" | 	1:45,78  ||1:47,49   ||
|-style="background:#cfc;"
| 20. || 1 || 5 || align=left |Ali Al-Deraan || align=left | Саудијска Арабија  ||1:43,13  || style="border-right:double" | 1:45,57  ||1:47,65 ||  КВ
|-
| 21.|| 4 || 2 || align=left |Муса Хајдари || align=left | Косово  ||1:48,38  || style="border-right:double" | 1:48,79   || 1:47,70 ||  НР
|-style="background:#cfc;"
| 22. || 2 || 4 || align=left |Мохамед Аман || align=left |  Етиопија  ||1:42,37  || style="border-right:double" |1:43,56  ||1:47,87 ||  КВ
|-style="background:#dfd;"
| 23. || 2 || 7 || align=left |Пјер Амброаз Бос || align=left |  Француска  ||	1:42,53  || style="border-right:double" |1:43,88  ||1:47.89  ||КВ
|-
| 24. || 1 || 3 || align=left |Робин Шембера || align=left |  Немачка  ||1:45,48  || style="border-right:double" |1:45,48 ||1:48,04  || 
|-
| 25. || 5 || 9 || align=left |Андреас Алмгрен || align=left |  Шведска  ||1:45,59  || style="border-right:double" |1:45,59 ||1:48,06   || 
|-style="background:#cfc;"
| 26. || 2 || 8  || align=left |Клејтон Марфи || align=left | САД  || 1:45,59  || style="border-right:double" |1:45,59  ||1:48,08  ||  КВ
|-
| 27. || 2 || 3 || align=left |Ђордано Бенедети || align=left | Италија   || 	1:44,67  || style="border-right:double" |1:45,07  ||1:48,15 || 
|-
| 28. || 2 || 9 || align=left |Јозеф Репчик || align=left | Словачка ||1:44,94|| style="border-right:double" |1:45,40  ||1:48,26   || 
|-style="background:#cfc;"
| 29. || 6 || 5 || align=left |Дејвид Рудиша || align=left | Кенија ||1:40,91  || style="border-right:double" |1:43,58  ||1:48,31 ||   КВ
|-style="background:#cfc;"
| 30. || 6  || 4 || align=left |Abraham Kipchirchir Rotich || align=left | Бахреин || 1:43,13 || style="border-right:double" | 1:45,33 ||1:48,42  ||  КВ
|-
| 31. || 4|| 5 || align=left |Брис Ете || align=left |  Монако  ||1:44,09  || style="border-right:double" |1:44,09  || 1:48,52   || 
|-style="background:#cfc;"
| 32. || 6 || 8 || align=left |Мусаеб Абдулрахман Бала || align=left | Катар ||1:43,82  || style="border-right:double" |1:43,82  ||1:48.59  ||  КВ
|-
| 33. || 5 || 5 || align=left |Рајнхард ван Ренсбург || align=left | Јужноафричка Република  ||1:45,40  || style="border-right:double" |1:45,40  || 	1:48,61   || 
|-
| 34. || 6 || 3 || align=left |Мајкл Ример || align=left |  Уједињено Краљевство   ||1:43,89  || style="border-right:double" |1:45,67  || 1:48,70   || 
|-
| 35.  || 1 || 9 || align=left |Џошуа Ралф || align=left | Аустралија ||1:45,79  || style="border-right:double" |1:45,79 ||1:48,90   || 
|-
| 36. || 6 || 6 || align=left |Андреас Бубе || align=left | Данска ||1:44,89  || style="border-right:double" |1:45,78 || 1:48,94   || 
|-
| 37. || 2 || 5 || align=left |Jamal Hairane || align=left | Катар ||1:46.16  || style="border-right:double" |1:46,16  ||1:48,96   || 
|-
| 38. ||1  || 4  || align=left |Casimir Loxsom || align=left | САД || 	1:44,92  || style="border-right:double" |1:44,92  || 1:48,97   || 
|-
| 39. || 6 ||2  || align=left | Артур Кућапски|| align=left | Пољска ||1:44,89   || style="border-right:double" |1:45,21   ||1:49,22   || 
|-
| 40. || 1 || 8 || align=left |Khalid Benmahdi || align=left |  Алжир  ||1:46,06 || style="border-right:double" |1:46,06  ||1:49,61   || 
|-
| 41. || 2  ||6  || align=left |Кајл Лангфорд || align=left |  Уједињено Краљевство  || 1:45.78  || style="border-right:double" |1:45,78  || 1:49.78   || 
|-
| 42. || 6 || 7 || align=left |Клејтон Абрао || align=left | Бразил   ||1:45,59  || style="border-right:double" |1:47,91  ||1:49,79   || 
|-
| 43. || 2 || 2 || align=left |Adnan Taess Akkar || align=left | Ирак   ||1:45,88  || style="border-right:double" | ||1:54,44 |||-
| 44. || 8 || 9 || align=left |Wais Ibrahim Khairandsesh || align=left | Авганистан ||1:55.91 || style="border-right:double" |1:57,61   ||	1:59,51 || 
|-
|  || 3 || 3 || align=left | Alex Amankwah || align=left | Гана  ||1:45,91  || style="border-right:double" |1:45,91  || - |||}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв'''),, .

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2015. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном